Та́унсенд или Та́унзенд () — английская фамилия норфолкского и йоркширского происхождения.

Известные носители:
 Таунсенд, Андрос (род. 1991) — английский футболист.
 Таунсенд, Гленн (род. 1962) — австралийский ватерполист.
 Таунсенд, Девин (род. 1972) — канадский певец, гитарист и продюсер.
 
 Таунсенд, Пит (род. 1945) — британский рок-гитарист, певец, автор песен.
 Таунсенд, Питер Вулдридж (1914—1995) — капитан Королевских ВВС Великобритании, участник Битвы за Британию.
 Таунсенд, Стюарт (род. 1972) — ирландский актёр, сценарист, режиссёр, продюсер.
 Таунсенд, Сью (1946—2014) — британская писательница.
 Таунсенд, Сюзанна (род. 1989) — британская хоккеистка на траве, полузащитница.
 Таунсенд, Тейлор (род. 1996) — американская теннисистка.
 Таунсенд, Тэмми (род. 1970) — американская телевизионная актриса и певица.
 Таунсенд, Фрэнсис (род. 1961) — американский политик-республиканец.
 
 Таунсенд, Эмма (род. 1969) — английский писатель и журналист, и старшая дочь Пита Таунсенда.
 Таунсенд, Энди (род. 1963) — ирландский футбольный полузащитник и спортивный комментатор.
 Таунсенд, Эрнст (1880—1944) — британский художник-портретист из английского города Дерби.

Географические объекты
 Таунсенд — гора в Австралии, в горной системе Сноуи на территории национального парка Косцюшко.
 Таунсенд — город в американском штате Теннесси, назван в честь предпринимателя полковника Уилсона Таунсенда (Colonel Wilson B. Townsend).

Наука
 Таунсенд (единица измерения) — внесистемная единица измерения приведенного электрического поля.

Примечания